

Prénom 
 Susannah Dean, personnage fictif issu de la série de romans La Tour sombre de Stephen King.
 Susannah Fielding (1985), actrice anglaise.
 Susannah Grant (1963), réalisatrice et scénariste américaine.
 Susannah Harker (1965), actrice anglaise.
 Susannah York (1939-2011), actrice anglaise.

Divers 
 Susannah est un film de William Seiter et Walter Lang sorti en 1939.
 , opéra de Carlisle Floyd